Kangersivattiagajik bezeichnet:
 Kangersivattiagajik (Bucht, Ikertivaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangersivattiagajik (Bucht, Nattivit Kangertivat), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangersivattiagajik (Bucht, bei Tasiilaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangersivattiagajik (Bucht, Ittoqqortoormiit) (Hartz Vig), Bucht im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Kangersivattiagajik (Fjord, Ammassalik) (Skaktfjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangersivattiagajik (Fjord, Kangersertuaq) (Courtauld Fjord), Fjord im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Kangersivattiagajik (Fjord, Liverpool Land) (Lillefjord), Fjord im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland